Anacanthus Minding,1832 - synonim rodzaju ryb Malapterurus
 Anacanthus Ehrenberg,1833 - synonim rodzaju ryb Urogymnus